Sankt Nikolaj Sogn har flere betydninger:
 Sankt Nicolai Sogn (Før) – et sogn på øen Før i Sydslesvig.
 Sankt Nikolaj Sogn (Københavns Kommune) – et nedlagt sogn i København (se også Nikolaj Kunsthal)
 Sankt Nikolaj Sogn (Svendborg Kommune) – et sogn i Svendborg Kommune og i Svendborg Provsti
 Sankt Nikolaj Sogn (Vejle Kommune) – et sogn i Vejle Kommune og i Vejle Provsti

Se også
 Sankt Nicolai Sogn – stavet med "c" og "i"
 Sankt Nikolai Sogn – stavet med "k" og "i"